Flera personer har haft namnet John Hawkes, bland andra:

 John Hawkes (författare) – en amerikansk författare
 John Hawkes (tennisspelare) – en australiensisk tennisspelare
 John Hawkes (skådespelare) – en amerikansk skådespelare